Alfred Jules-Julien est un homme politique français (1882 -1977).
 Jules Julien est un homme politique français (1864-1935), maire de Toulouse.
 Le quartier Jules-Julien de Toulouse est nommé en sa mémoire.
 Le nouveau théâtre Jules-Julien se trouve dans ce quartier.
 L'Union Sportive Toulouse Jules Julien XIII, école et club de rugby à XIII